Der Begriff der Wischtechnik beschreibt die Technik, 
 etwas auf einem Touchscreen, der Gesten erkennen kann, umzublättern oder zu verschieben,    
 mit der man einen beständigen, rhythmisch rauschenden Klang mit einem Besen auf einem Schlagzeug erzeugen kann,  
 die beim Malen von Gemälden mit Kohle oder Kreide oder bei der Glasmalerei angewandt wird.